Höhlen von Los Tayos steht für:

 Höhlen von Los Tayos (Ecuador), im Kanton Limón-Indanza, Provinz Morona Santiago
 Höhlen von Los Tayos (Peru), im Distrikt Imaza, Provinz Bagua, Region Amazonas